Kuwahara steht für:

 Kuwahara (Fahrradhersteller), japanischer Fahrradhersteller

Kuwahara ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroaki Kuwahara (* 1943), japanischer Komponist und Dirigent
 Kaito Kuwahara (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Katsuyoshi Kuwahara (* 1944), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kuwahara (* 1948), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Kuwahara (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Yasuo Kuwahara (1946–2003), japanischer Mandolinist und Komponist
 Yasuyuki Kuwahara (1942–2017), japanischer Fußballspieler